Orah – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Vrgorac
 Orah – wieś w Czarnogórze, w gminie Berane
 Orah – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Prisojni Orah – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine
 Osojni Orah – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine

 Orah – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća
 Orah – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Orah – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Ravno
 Orah – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš

 Gornji Orah – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince